Зефирантес (Zephyranthes), наричан още дъждовна лилия, е род умерени и тропически луковични растения от семейство Амарилис, подсемейство Кокичеви (Amaryllidoideae), родом от Западното полукълбо (Южна Америка – Аржентина и Уругвай) и широко култивиран като декоративни видове. Има над 70 признати вида, както и множество хибриди и култивирани видове.

Наименования и етимология 
Най-често срещаните имена на видовете от този род включват приказна лилия (fairy lily), дъждовно цвете (rainflower), дъждовна лилия (rain lily), зефирова лилия (zephyr lily), магическа лилия (magic lily) и Atamasco lily.

Името произлиза от гр. Ζέφυρος (Зефир), гръцки бог на западния вятър, и ἄνθος (антос), което означава цвете, отнасящо се до стройните стъбла.

Отглеждане 
Презимува успешно в България при температури до -22 °C. В по-топли климатични пояси листата му остават вечнозелени през цялата година. В България те опадват изцяло при температури под нулата през зимата, но рано напролет веднага избиват отново от луковиците.

Видове 
Списъкът на видовете по-долу е взет от „Световния списък на избраните растителни семейства“ (World Checklist of Selected Plant Families), при търсене на „Zephyranthes“.

 Zephyranthes albiella Traub
 Zephyranthes albolilacinus Cárdenas
 Zephyranthes americana (Hoffmanns.) Ravenna
 Zephyranthes amoena Ravenna
 Zephyranthes andina (R.E.Fr.) Traub
 Zephyranthes atamasca (L.) Herb. – Atamasco lily, wild Easter lily (Florida, USA), type species
 Zephyranthes bella T.M.Howard & S.Ogden
 Zephyranthes bifolia (Aubl.) M.Roem.
 Zephyranthes brevipes Standl.
 Zephyranthes breviscapa Ravenna
 Zephyranthes briquetii J.F.Macbr.
 Zephyranthes candida (Lindl.) Herb. (Аржентина)
 Zephyranthes capivarina Ravenna
 Zephyranthes cardinalis C.H.Wright
 Zephyranthes carinata Herb.
 Zephyranthes cearensis (Herb.) Baker' (Ceará, Бразилия)
 Zephyranthes challensis Ravenna = Zephyranthes andina (R.E.Fr.) Traub
 Zephyranthes chlorosolen (Herb.) D.Dietr. (US)
 Zephyranthes chrysantha Greenm. & C.H.Thomps.
 Zephyranthes ciceroana M.M.Mejía & R.García
 Zephyranthes citrina Baker (Mexico), syn. Z. sulphurea
 Zephyranthes clintiae Traub
 Zephyranthes concolor (Lindl.) Benth. & Hook.f.
 Zephyranthes crociflora T.M.Howard & S.Ogden
 Zephyranthes cubensis Urb.
 Zephyranthes depauperata Herb.
 Zephyranthes dichromantha T.M.Howard
 Zephyranthes diluta Ravenna
 Zephyranthes drummondii D.Don in R.Sweet – giant rain lily, prairie lily, Hill Country rain lily (US)
 Zephyranthes elegans Ravenna
 Zephyranthes erubescens S.Watson
 Zephyranthes filifolia Herb. ex Kraenzl.
 Zephyranthes flavissima Ravenna – yellow rain lily
 Zephyranthes fluvialis Ravenna
 Zephyranthes fosteri Traub
 Zephyranthes fragrans Ravenna
 Zephyranthes gracilis Herb.
 Zephyranthes gratissima Ravenna
 Zephyranthes guatemalensis L.B.Spencer
 Zephyranthes hondurensis Ravenna
 Zephyranthes howardii Traub
 Zephyranthes insularum H.H.Hume ex Moldenke (западен бряг на Мексико)
 Zephyranthes jonesii (Cory) Traub (US)
 Zephyranthes katheriniae L.B.Spencer (Mexico)
 Zephyranthes lagesiana Ravenna
 Zephyranthes latissimifolia L.B.Spencer
 Zephyranthes leucantha T.M.Howard
 Zephyranthes lindleyana Herb. (Mexico)
 Zephyranthes longistyla Pax
 Zephyranthes longituba Flory ex Flagg & G.Lom.Sm.
 Zephyranthes macrosiphon Baker (Mexico)
 Zephyranthes mesochloa Herb. ex Lindl. (Южна Америка)
 Zephyranthes microstigma Ravenna
 Zephyranthes minima Herb.
 Zephyranthes minuta (Kunth) D.Dietr.
 Zephyranthes miradorensis (Kraenzl.) Espejo & López-Ferr.
 Zephyranthes moctezumae T.M.Howard (Mexico)
 Zephyranthes modesta Ravenna
 Zephyranthes morrisclintii Traub & T.M.Howard – Morris-Clint's rain lily
 Zephyranthes nelsonii Greenm.
 Zephyranthes nervosa Herb.
 Zephyranthes nymphaea T.M.Howard & S.Ogden
 Zephyranthes orellanae Carnevali
 Zephyranthes paranaensis Ravenna
 Zephyranthes parvula Killip = Zephyranthes andina (R.E.Fr.) Traub
 Zephyranthes plumieri H.H.Hume ex Moldenke
 Zephyranthes primulina T.M.Howard & S.Ogden – yellow rain lily (Мексико)
 Zephyranthes proctorii Acev.-Rodr. & M.T.Strong
 Zephyranthes pseudocolchicum Kraenzl.
 Zephyranthes puertoricensis Traub
 Zephyranthes pulchella J.G.Sm.
 Zephyranthes purpurella Ravenna
 Zephyranthes pusilla (Herb.) D.Dietr. = Zephyranthes americana (Hoffmanns.) Ravenna
 Zephyranthes refugiensis F.B.Jones – Refugio zephyr lily
 Zephyranthes reginae T.M.Howard & S.Ogden – Queens rain lily (Мексико)
 Zephyranthes rosalensis Ravenna
 Zephyranthes rosea Lindl. – pink rain lily
 Zephyranthes sessilis Herb.
 Zephyranthes simpsonii Chapm. – Simpson's lily, Carolina Atamasco lily
 Zephyranthes smallii (Alexander) Traub – Small's rain lily
 Zephyranthes stellaris Ravenna
 Zephyranthes subflava L.B.Spencer
 Zephyranthes susatana Fern.Alonso & Groenend.
 Zephyranthes traubii (W.Hayw.) Moldenke – Traub's rain lily, San Carlos rain lily, Mexican rain lily
 Zephyranthes treatiae S.Watson
 Zephyranthes tucumanensis Hunz.
 Zephyranthes uruguaianica Ravenna
 Zephyranthes verecunda Herb. = Zephyranthes minuta (Kunth) D.Dietr.
 Zephyranthes versicolor (Herb.) G.Nicholson
 Zephyranthes wrightii Baker
 Zephyranthes yaviensis Ravenna

Някои други имена се срещат в литературата за градинарството, но не е в научни бази данни за имена на растения, като Kew Checklist или International Index Names Index. Те включват: Zephyranthes huastecana, Zephyranthes lancasterae, Zephyranthes sylvestris и Zephyranthes zeyheri. Zephyranthes sulphurea е Z. citrina.

Предишни включени видове

Наименовани хибриди и сортове

Галерия

Източници 

Кокичеви